Выборы в островной совет Арубы VII-го созыва прошли 25 апреля 1975 года.

Итог

Примечания 

Политика Арубы
Выборы на Арубе
Выборы 1975 года